Casteide kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Casteide-Doat, Département des Pyrénées-Atlantiques, 
 Casteide-Candau, Département des Pyrénées-Atlantiques, 
 Casteide-Cami, Département des Pyrénées-Atlantiques,